

Норт-Вашингтон — місто, штат Айова
 Норт-Вашингтон — переписна місцевість, штат Колорадо